Grigory, Grigori et Grigoriy sont des prénoms masculins russes.

Grigory 
 Grigory Baklanov (1923–2009), romancier russe
 Grigory Barenblatt (1927-2018), mathématicien russe
 Grigory Bey-Bienko (1903-1971), entomologiste russe
 Grigory Danilevsky (1829–1890), romancier russe
 Grigory Falko (né en 1987), nageur russe
 Grigory Fedotov (1916-1957), footballeur soviétique
 Grigory Frid (1915–2012), compositeur russe
 Grigory Gagarin (1810–1893), peintre et militaire russe
 Grigory Gamarnik (1929-2018), lutteur soviétique
 Grigory Gamburtsev (1903-1955), sismologue soviétique
 Grigory Ginzburg (1904-1961), pianiste russe
 Grigory Grum-Grshimailo (1860–1936), entomologiste russe
 Grigory Gurkin (1870-1937), peintre paysagiste de l'Altaï
 Grigory Helbach (1863-1930), maître d'échecs russe
 Grigory Kiriyenko (né en 1965), escrimeur russe
 Grigory Kriss (né en 1940), épéiste soviétique
 Grigory Laguta (né en 1984), pilote russe
 Grigory Landsberg (1890–1957), physicien soviétique
 Grigory Langsdorff (1774-1852), naturaliste et explorateur germano-russe
 Grigory Leps (né en 1962), chanteur et auteur-compositeur russe d'origine géorgienne
 Grigory Levenfish (1889–1961), grand maître d'échecs soviétique
 Grigory Kaminsky (1894-1938), homme politique soviétique
 Grigory Kotoshikhin (vers 1630-1667), diplomate et écrivain russe
 Grigory Kotovsky (1881-1925), commandant militaire soviétique
 Grigory Kulik (1890–1950), commandant militaire soviétique
 Grigory Mairanovsky (1899–1964), biochimiste soviétique
 Grigory Margulis (né en 1946), mathématicien russe
 Grigory Misutin (né en 1970), gymnaste artistique ukrainien
 Grigory Nelyubov (1934-1966), cosmonaute russe
 Grigory Neujmin (1886-1946), astronome russe
 Grigory Novak (1919-1980), haltérophile ukrainien soviétique
 Grigory Ordzhonikidze (1886-1937), communiste géorgien
 Grigory Grigoryevich Orlov (1734–1783), commandant militaire et diplomate russe, amoureux de Catherine la Grande
 Grigory Ostrovsky (1756–1814), peintre russe
 Grigory Petrovsky (1878–1958), communiste et révolutionnaire ukrainien soviétique
 Grigory Petrovich Nikulin (1895-1965), révolutionnaire soviétique
 Grigory Pirogov (1885-1931), chanteur d'opéra russe
 Grigory Pomerants (1918–2013), philosophe et théoricien de la culture russe
 Grigory Potanin (1835–1920), orientaliste et explorateur russe
 Grigory Potemkine (1739–1791), chef militaire et homme d'État russe
 Grigory Razumovsky (1759–1837), biologiste, géologue et philosophe ukrainien
 Grigory Romodanovsky (mort en 1682), commandant militaire et diplomate russe
 Grigory Romanov (1923–2008), homme politique soviétique
 Grigory Mikhaylovich Semyonov (1890–1946), commandant militaire russe
 Grigory Abramovich Shajn (1892-1956), astronome russo-soviétique
 Grigory Shelikhov (1747–1795), marin et marchand russe
 Grigory ou Gregory Skovoroda (1722–1794), philosophe, poète, professeur et compositeur ukrainien
 Grigory Sokolov (né en 1950), pianiste russe
 Grigory Soroka (1823–1864), peintre russe
 Grigory Sukochev (né en 1988), joueur de volleyball australien
 Grigory Spiridov (1713–1790), amiral russe
 Grigory Ugryumov (1764–1823), peintre russe
 Grigory Yavlinsky (né en 1952), économiste et homme politique russe
 Grigory Zinoviev (1883-1936), homme politique soviétique

Grigori 
 Grigori Chukhrai (1921-2001), scénariste et réalisateur russe
 Grigori Galitsin (né en 1957), photographe érotique et réalisateur de porno russe
 Grigori Kozintsev (1905-1973), réalisateur russo-soviétique
 Grigori Kromanov (1926-1984), metteur en scène et metteur en scène estonien
 Grigori Ivanovitch Langsdorff ou Georg von Langsdorff (1774-1852), aristocrate, homme politique et naturaliste prussien
 Grigori Marchenko (né en 1946), consul honoraire du gouvernement de Singapour auprès du gouvernement kazakh
 Grigori Panteleimonov (1885-1934), tireur sportif russe
 Grigori Perelman (né en 1966), mathématicien russe
 Grigori Rasputin (1869-1916), mystique russe
 Grigori Voitinsky (1893-1956), fonctionnaire du Komintern
 Grigori Zozulya (1893-1973), artiste russe

Grigoriy 
 Grigoriy Andreyev (né en 1976), marathonien russe
 Grigoriy Dobrygin (né en 1986), acteur russe
 Grigoriy Gruzinsky (1833–1899), prince géorgien
 Grigoriy Myasoyedov (1834–1911), peintre russe
 Grigoriy Mihaylovich Naginskiy (né en 1958), homme politique russe
 Grigoriy Oparin (né en 1997), grand maître d'échecs russe
 Grigoriy Oster (né en 1947), auteur et scénariste russe
 Grigoriy Tarasevich (né en 1995), nageur russe
 Grigoriy Yablonsky (né en 1940), ingénieur chimiste et professeur américain d'origine soviétique
 Grigoriy Yegorov (né en 1967), ancien sauteur à la perche kazakh

Personnages de fiction 
 Père Grigori, dan le jeu vidéo Half-Life 2
 Grigori Rasputin (Hellboy), un personnage de bande dessinée
 Grigori Daratrazanoff, personnage principal des Carpates dans la série <i id="mwtQ">Dark de Christine Feehan</i>
 Grigori, le nom du dragon titulaire dans le jeu vidéo Dragon's Dogma
 Grigori Panteleevich Melekhov, dans And Quiet Flows the Don

Voir aussi 
 Daniel Grigori, un ange dans la série de romans Fallen de Lauren Kate
 Gregory (prénom)
 Krikor, variante arménienne occidentale

Prénom russe
Prénom masculin